Макарьевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список 
 Макарьевская волость — в составе Петропавловского уезда Акмолинской области.
 Макарьевская волость — в составе Вятского уезда Вятской губернии.
 Макарьевская волость — в составе Варнавинского уезда Костромской губернии.
 Макарьевская волость — в составе Шадринского уезда Пермской губернии.
 Макарьевская волость — в составе Мензелинского уезда Уфимской губернии.

См. также 
 
 
 Макарьевское сельское поселение